Manfred Steiner (1942) – economista tedesco
 Manfred Steiner (1950) – calciatore austriaco
 Manfred Steiner (1962) – sciatore austriaco